Capitoli, un dels set turons de Roma; es troba davant del Palatí i és el centre administratiu de la ciutat.
 Capitoli (parlament), en moltes ciutats americanes és habitual l'ús d'aquest nom per designar el Parlament, com a les capitals dels estats dels Estats Units, l'Havana, San Juan de Puerto Rico, etc.
 Capitoli dels Estats Units, edifici que allotja les reunions del congrés dels EUA.
 '''Capitoli de Puerto Rico, seu de l'assemblea legislativa bicameral de Puerto Rico.